Dubrovskij  può riferirsi a:

Dubrovskij: romanzo di Aleksandr Sergeevič Puškin
Dubrovskij: opera di Eduard Francevič Napravnik
Dubrovskij rajon
Dubrovskij: film sovietico del 1936, diretto da Aleksandr Viktorovič Ivanovskij